De Ebbenhouten Schoen (Frans: Soulier d'ébène) is een voetbaltrofee die in België jaarlijks door de vzw African Culture Promotion en Friendly Foot uitgereikt wordt aan de beste speler uit Afrika of van Afrikaanse afkomst in de Jupiler Pro League. De jury bestaat uit de trainers uit de hoogste afdeling, de bondscoach, sportjournalisten en een erejury voorgezeten door Georges Heylens. Mbark Boussoufa is recordhouder, hij won de trofee drie keer (2006, 2009 en 2010).

Palmares
(Sorteerbaar met een klik op de kolomkop)

Winnaars per club

Winnaars per land

De lijst houdt rekening met het geboorteland van de winnaar. Indien de winnaar niet in Afrika geboren is, gaat het om het land waar zijn roots liggen.